Artillerietruppe steht für
 Artillerietruppe (Bundeswehr) 
 Artillerietruppe (Wehrmacht)
 Artillerietruppe (Deutsches Kaiserreich)